Llista completa de gols marcats al Campionat del Món sub-20 d'hoquei patins masculí 2007 segons jugador i equip corresponent:

Enllaços externs 
 Estadístiques de golejadors 

Golejadors del Campionat del Món sub-20 d'hoquei patins masculí 2007
Competicions d'hoquei sobre patins mundials